Kujalnyk (; ) ist ein Dorf im Norden der ukrainischen Oblast Odessa mit etwa 1480 Einwohnern (2001). 

Das in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gegründete Dorf (eine weitere Quelle nennt das Jahr 1810) ist das administrative Zentrum einer Landgemeinde im Rajon Podilsk.

Die Ortschaft liegt an der Quelle des Welykyj Kujalnyk, einem 150 km langen Zufluss zum Kujalnyk-Liman und grenzt an das Rajonzentrum Podilsk. Das Oblastzentrum Odessa liegt 195 km südöstlich vom Dorf. 

Durch das Dorf verlaufen die Territorialstraßen T–16–12 und T–16–37. Unmittelbar westlich vom Dorf verläuft die Regionalstraße P–33.

Landgemeinde Kujalnyk 
Kujalnyk ist seit dem 24. Juli 2017 das administrative Zentrum der gleichnamigen Landgemeinde (), die die 18 Gemeinden, die bis dahin im Rajon existierten, vereinigt. Die Landgemeinde besitzt eine Größe von 1027,0 km² und hat insgesamt 27.016 Einwohner.

Am 12. Juni 2020 wurden die 3 Dörfer Kasbeky (Казбеки), Lypezke und Oleksandriwka (Олександрівка) wieder ausgegliedert und der Stadtgemeinde Podilsk angeschlossen.

Zur Landgemeinde gehören, neben Kujalnyk, folgende aufgelisteten Dörfer und Siedlungen:

Weblinks 

 Webseite des ehem. Gemeinderates auf rada.info (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Odessa
Gegründet im 19. Jahrhundert
Rajon Podilsk